Мал Пасо има више значења:

 Мал Пасо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мал Пасо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мал Пасо, Ла Провиденсија (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мал Пасо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мал Пасо (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мал Пасо (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мал Пасо (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мал Пасо (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мал Пасо, Ла Лагуна (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Мал Пасо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику